Курто:

 Курто — гевог в Бутане в дзонгхаге Лхунце.

Фамилия 
 Курто, Августин (1904—1959) — британский полярный исследователь, участник нескольких экспедиций в Гренландию.
 Курто, Изабель (род. 1960) — канадская поэтесса из Квебека.
 Курто, Маргарита (1897—1986) — американская актриса немого кино.
 Курто, Мануэль (род. 1986) — португальский футболист, полузащитник бельгийского клуба «Льерс».
 Курто, Сэмюэл (1876—1947) — английский предприниматель, меценат и коллекционер.
 Курто де Сиссе, Эрнст Луи Октав (1810—1882) — французский, политик, военный и государственный деятель.

См. также 
 Галерея Курто
 Институт искусства Курто
 Курто-кха